Le Monde en marche est un film américain réalisé par John Ford (1934)
 Le Monde en marche est une œuvre de l'artiste français Fabien Chalon (2008)